Бергаса () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Арнедо. Занимает площадь 27,09 км². Население — 164 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 43 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Муниципалитеты Риохи